Vioménil steht für:

 Vioménil, eine französische Gemeinde im Département Vosges

Vioménil ist ein Namensteil folgender Personen:

 Antoine du Houx de Vioménil (1728–1792), französischer Militär
 Charles du Houx de Vioménil (1734–1827), französischer Militär, Marschall von Frankreich